Francis Evans peut faire référence à :

 Francis Evans (1897-1983), ambassadeur britannique en Israël et en Argentine ;
 Francis Evans (1840-1907), député britannique de Southampton 1888–1895, 1896–1900 et Maidstone 1901–1906 ;
 Francis Evans, nom de naissance de Francis Bennett-Goldney (1862-1918), député britannique de Cantorbéry 1910-1918 ;
 Francis Evans Cornish (1831-1878), homme politique canadien ;
 Francis Thomas Evans Sr. (1886-1974), pionnier de l'aviation.